Арка Траяна может означать:
  — арка в Анконе, Италия.
 Арка Траяна — арка в Беневенто, Италия.
  — арка в Канозе, Италия.
  — арка в Мактарисе, Тунис.
  — арка в Мериде, Испания.
  — уничтоженная арка в Риме, Италия.
  — арка в Тимгаде, Алжир.